Premsa:
 Jornada (Bolívia): periòdic generalista en castellà, actiu des de 1964, a Bolívia.
 Jornada (Països Catalans): periòdic generalista en català, actiu des de 2018, als Països Catalans.
 Jornada (València): periòdic generalista en castellà del règim franquista, actiu entre 1941 i 1975, a la ciutat de València.
 Diario Jornada: periòdic generalista en castellà, actiu des de 1954, a Mèxic.
 La Jornada (Mèxic): periòdic generalista en castellà, actiu des de 1984, a Mèxic.
 La Jornada (Nicaragua):periòdic generalista en castellà, actiu des de 1986, a Nicaragua.